Сен-Лора́н-де-Сері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 75 км на південь від Пуатьє, 45 км на північний схід від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 362 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 796,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Лоран-де-Сері на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Лоран-де-Сері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта